Jesse Wharton ist der Name folgender Personen

* Jesse Wharton (Kolonialgouverneur) († 1676), britischer Gouverneur der Province of Maryland
 Jesse Wharton (Politiker) (1782–1833), US-amerikanischer Politiker (Tennessee)